Sociaaldemocratische Partij (Andorra) (Partit Socialdemòcrata), een sociaaldemocratische partij in Andorra
 Sociaaldemocratische Partij (Estland) (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), een sociaaldemocratische partij in Estland
 Sociaaldemocratische Partij (Mexico) (Partido Socialdemócrata), een linkse politieke partij in Mexico
 Sociaaldemocratische Partij (Mexico 1982) (Partido Social Demócrata), een Mexicaanse politieke partij die bestond van 1981 tot 1982
 Sociaaldemocratische Partij (Noord-Korea) (Chõson Sahoeminjudang), een sociaaldemocratische partij in Noord-Korea
 Sociaaldemocratische Partij (Roemenië) (Partidul Social Democrat), een Roemeense politieke partij